Слободзян Василь Семенович — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Слободзян Іван Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.